

Patronyme 
 est un nom de famille japonais comptant environ 500 titulaires venant principalement des préfectures de Kyoto et Shiga. Il peut aussi être prononcé .

Personnalités 
 , auteur de bande dessinée japonaise ;
 , lutteuse japonaise ;
 , seiyu japonaise auparavant connue sous le nom de  ;
 , auteur de bonde dessinée japonaise pour adultes ;
 , ancienne membre de la revue Takarazuka ;
 , actrice japonaise.

Personnages de fiction 
 Akira Hiragi, personnage de Valkyrie Drive ;
 Divers personnages de la série Seraph of the End :
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Kagami et Tsukasa Hiiragi, du manga Lucky Star ;
 , un personnage du visual novel Clannad ;

Prénom japonais 

 est aussi un prénom unisexe japonais, même s'il est plus souvent utilisé pour les filles.

Variantes 
Le caractère  est aussi associé à d'autres prénoms :
 Masculins - Hiira, Hiro, Shu ;
 Féminins - Shu.

Personnalités 
 , romancière japonaise.

Notes et références

Voir aussi 
 , groupe de folk japonais.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais